

Тейлор-Крік — переписна місцевість, штат Флорида
 Тейлор-Крік — переписна місцевість, штат Огайо